Coon ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Coon (* 1994), US-amerikanischer Ringer 
 Carleton S. Coon (1904–1981), US-amerikanischer Anthropologe
 Caroline Coon (* 1945), britische Musikjournalistin und Künstlerin
 Carrie Coon (* 1981), US-amerikanische Schauspielerin
 Charles E. Coon (1842–1920), US-amerikanischer Politiker
 Gene L. Coon (1924–1973), US-amerikanischer Drehbuchautor und Fernsehproduzent
 Jabez Coon (1869–1935), australischer Politiker
 James H. Coon (1914–1996), US-amerikanischer Physiker
 Jeremy Coon (* 1979), US-amerikanischer Filmproduzent
 Minor J. Coon (1921–2018), US-amerikanischer Biochemiker
 Sam Coon (1903–1980), US-amerikanischer Politiker

Coon ist der Name folgender geografischer Objekte:
 Coon (Town, Vernon County), Town(ship) in Wisconsin, Vereinigte Staaten

im NRHP gelisteter Objekte:
 Coon Box Fork Bridge, in Coon Box, Mississippi, ID-Nr. 79003429
 Coon Creek Bridge, in Cherokee City, Arkansas, ID-Nr. 06001264
 Coon Hunters Mound, in Carroll, Ohio, ID-Nr. 74001475
 Coon Rapids Bridge, in Coon Rapids, Iowa, ID-Nr. 98000745

Siehe auch: 
 Coen, Cohn, Coon Island, Coon Rapids, Coone
 Koen, Kohn, Koon, Kuhn